Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima () multilateralni je ugovor koji je usvojila Generalna skupštine Ujedinjenih nacija 16. decembra 1966. godine putem GA. rezolucije 2200A (XXI), i koji je stupio je na snagu 3. januara 1976. On obavezuje svoje stranke da rade na odobravanju ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava (ESCR) nesamoupravnim i poverenim teritorijama i pojedincima, uključujući radna prava, pravo na zdravlje, pravo na obrazovanje i pravo na adekvatan životni standard. Prema podacima iz septembra 2018. godine, ova pakt ima 169 stranaka. Još četiri države, uključujući Sjedinjene Države, potpisale su, ali nisu ratifikovale pakt.

ICESCR (i njegov fakultativni protokol) deo je Međunarodnog zakona o ljudskim pravima, zajedno sa Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima (UDHR) i Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima (ICCPR), uključujući prvi i drugi neobvezni protokol.

Pakt nadgleda Odbor za ekonomska, socijalna i kulturna prava UN-a.

Strane sporazuma  
Sledeće zemlje su stranke sporazuma:

Zemlje koje nisu članovi pakta

Zemlje koje su potpisale, ali nisu ratifikovale

Zemlje koje nisu potpisale, niti ratifikovale

Zemlje koje nisu članice 
 
 
  (Republika Kina)
  (putem Svete stolice)

Napomene

Reference

Spoljašnje veze 

 
 -{List of parties, UNTC}-
 -{Committee on Economic, Social and Cultural Rights, the Convention's monitoring body}-
 -{International Network for Economic, Social and Cultural Rights}-
 -{"Rights and Value: Construing the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights as Civil Commons" by G. Baruchello & R.L. Johnstone, Studies in Social Justice, Vol 5, No 1 (2011): Special Issue: Life Value and Social Justice, 91–125}-
 -{Procedural history note and audiovisual material on the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in the Historic Archives of the United Nations Audiovisual Library of International Law}-

Организација уједињених нација